Lilongwe beschreibt mehrere Dinge:

 Lilongwe, die Hauptstadt von Malawi
 Lilongwe (Distrikt), ein Distrikt in Malawi
 Lilongwe (Fluss), einen Fluss in Malawi